Tafea Football Club é um clube de futebol vanuatuense com sede em Luganville. Disputou a primeira divisão de Luganville pela última vez em 2013–14.

Clubes de futebol de Vanuatu